Мо́то Гран-Прі Португалії () — колишній етап змагань чемпіонату світу із шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP. Вперше відбувся у 1987 році на трасі Харама у Іспанії. З 2000 року відбувався на португальському треці Ештуріл щорічно. Востаннє відбувся у сезоні 2012 року.

Переможці етапу 

Примітка. Дані офіційного сайту MotoGP

Примітки 

Португалія